Municipio 4 di Bari
 Municipio 4 di Genova
 Municipio 4 di Milano
 Municipio 4 di Roma